Равник — фамилия. Известные носители:

 Равник, Виктор (род. 1941) — югославский хоккеист, защитник.
 Равник, Янко (1891—1981) — словенский и югославский композитор, дирижёр, музыкальный педагог, режиссёр, кинопродюсер.